IDE eller Ide har flere betydninger:

 Idé

Biologi 
 Intact dilation and extraction – en form for abort.
 Insulin degrading enzyme – et enzym

Computere 
 Integrated development environment
 Integrated Drive Electronics – et computer hardware bus.